O Melhor de Vinny é uma coletânea lançada pelo cantor Vinny em 2005. O álbum reúne os maiores sucessos do cantor até então.

Faixas 
01.Heloísa, Mexe a Cadeira02.Na Gandaia03.Shake Boom04.Uh! Tiazinha05.Segura a Tenda06.O Bicho Vai Pegar07.Requebra08.Fuck the Fashion09.Quero Muito Mais (Cover da música What's Up? da banda estadunidense 4 Non Blondes)10.Te Encontrar de Novo11.Seja Como For12.Eu Não Acredito Em Você13.Onde Você Vai14.Universo Paralelo

Ligações externas 
 allmusic.com/
 sebodomessias.com.br/

Álbuns de 2005
Álbuns de Vinny
Álbuns em língua portuguesa